Пима́нов — фамилия. Известные носители:

 Пиманов, Алексей Викторович (род. 1962) — российский режиссёр, продюсер, ведущий телепрограммы «Человек и закон».
 Пиманов, Денис Алексеевич — российский режиссёр, сын Алексея Пиманова.

Пиманова 
 Пиманова, Анна Тимофеевна (1920—1993) — заслуженный врач Карельской АССР (1959), заслуженный врач РСФСР (1963).
 Пиманова, Валентина Юрьевна (род. 1961) — российская журналистка, автор и ведущая программы «Кумиры», экс-супруга Алексея Пиманова.
 Пиманова, Дарья Алексеевна (род. 1983) — российский продюсер, журналистка, режиссер, сценарист, телеведущая.